Michael Evans (acteur), (1920-2007), Brits acteur
 Michael Evans (roeier), (1957) Canadees roeier
 Michael Evans (voetballer), (1976) Nederlands voetballer
 Michael Evans (waterpoloër), (1960), Amerikaans waterpoloër